USS Milwaukee ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Milwaukee, Wisconsin.
 , monitor, botado en 1864 y hundido por los Estados Confederados de América en 1865.
 , crucero de clase St. Louis dado de alta en el año 1906 y de baja en 1917.
 , crucero de clase Omaha, dado de alta en 1923, y transferido a la armada soviética con el nombre de Murmansk, fue devuelto a los Estados Unidos y desguazado en 1949.
 , petrolero de flota de clase Wichita, dado de alta en 1969 y de baja en 1994.
 , buque de combate de la clase Freedom, en servicio desde 2015.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos